Грімоальд IV (князь Беневентський) якого також звали Фалько князь Беневентський (806—817).
 Грімоальд Молодший (Грімоальд II; фр. Grimoald бл. 680 — квітень 714, Льєж) — представник знатної франкської династії Піпінідів (пізніше Каролінґів).
 Грімоальд III (князь Беневентський), Грімоальд III, князь Беневентський (788—806), син князя Арехіза II і Адельперги. 
 Грімоальд II (герцог Баварії), Грімоальд II (*Grimoald II, д/н —728) — герцог Баварії у 716—725 роках. 
 Грімоальд I Беневентський, Грімоальд (*бл.610—†671), герцог Беневентський (651–662), король лангобардів (662–671). 
 Грімоальд II (герцог Беневентський), Грімоальд II (†680), герцог Беневентський (677–680), син герцога Ромоальда I.